Die 1. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 3. bis 8. Mai 1977 in Malmö, Schweden, statt. Die Endspiele wurden am 8. Mai 1977 ausgetragen. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Vorrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Anmerkungen

Weblinks 
 Badminton.de

1977 Mixed
Weltmeisterschaft 1977
Weltmeisterschaft